De naam Kotzebue verwijst naar de volgende onderwerpen:
 Kotzebue (Alaska), een stad in Alaska.
 August von Kotzebue (1761-1819), een populaire, Duitse toneelschrijver
 Otto von Kotzebue (1787-1846), een Estlandse ontdekkingsreiziger in Russische dienst.
 Allene Tew (1872-1955), ook bekend als Allene gravin de Kotzebue, een peettante van prinses Beatrix